Bohigas puede hacer referencia a las siguientes personas:

Oriol Bohigas Guardiola, arquitecto español
Oriol Bohigas Martí, físico español
Josep M. Bohigas, escultor español
Anna Bohigas Gurgui, interiorista española
Francisca Bohigas Gavilanes, política española, presidenta de Acción Femenina Leonesa, colaboradora de la Sección Femenina
Ramón Bohigas Roldán, arqueólogo español.